Acrotriche är ett släkte av ljungväxter. Acrotriche ingår i familjen ljungväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungväxter
Acrotriche